Naselja u Srbiji
 Jabučje (Lajkovac, Srbija), naselje u općini Lajkovac
 Jabučje (Pivara, Srbija), naselje u općini Pivara